

Onorificenze

Collegamenti esterni
Scheda sul sito di carabinieri.it
Motivazione sul sito del Quirinale
Biografia sul sito carabinieri.it